Orsini steht für:
 Orsini, römische Adelsfamilie
 Orsini (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Orsini (Pferd), Rennpferd
 Orsini-Rosenberg, österreichisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Castello Orsini
 Castello Orsini-Odescalchi